ES steht für:
 Chrysler ES, ein PKW-Modell aus den 1980er und 1990er Jahren
 Ehrenschlaraffe, Ehrenmitglied der Schlaraffen, siehe Schlaraffia
 Einheitliche Systematik, eine bis 1974 im Buchhandel, Verlags- und Bibliothekswesen der DDR verwendete Literatursystematik
 Elektroschiff
 Embryonale Stammzellen
 Engineering Sample, die ersten von einem Hersteller produzierten Exemplare eines neu entwickelten Computer-Prozessors
 Ensemble Studios, Computerspielfirma, die zu Microsoft gehört
 Erkennungssignal
 Errored Second, „fehlerhafte Sekunde“ einer Datenübertragung, siehe G.821
 Espírito Santo, brasilianischer Bundesstaat
 Essstörung, medizinischer Symptomkomplex
 ES, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Estland
 Euro series 1 und 2, die erste bzw. zweite Serie der Eurobanknoten
 EuroStar, Zug des Verkehrsunternehmens Eurostar Group Ltd
 Evangelisches Studienwerk Villigst
 Evolutionsstrategie, heuristisches Optimierungsverfahren
 Expertensystem, Computerprogramm
 Extrasystole, Herzrhythmusstörung
 Lancair ES, amerikanisches Leichtflugzeug
 Lexus ES, japanisches Automobil
 Einzylinder, Schwinge, Motorradtypenreihe MZ ES des VEB Motorradwerk Zschopau
 Schweden nach dem ICAO-Code
 Spanien als Landescode nach ISO 3166

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Esslingen
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Polen: kreisfreie Stadt Skierniewice
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Honduras, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen

Es steht für:
 Es, dänisches Gewichtsmaß, siehe Ort (Einheit)
 Es, in der Musik der Ton unter dem E (Halbtonschritt), siehe Tonleiter
 Es, eine der drei Instanzen im psychoanalytischen Strukturmodell der Psyche
 Einsteinium, chemisches Element
 Es, ein den Menschen überlegenes außerirdisches Wesen in der Science-Fiction-Roman-Serie Perry Rhodan
 Es (Roman) von Stephen King
 Es (Band), deutsches Jazzrock-Projekt

Filme:
 Es (1966), Spielfilm von Ulrich Schamoni
 Es – Von Zaren und Monstern, Spielfilm von Sergei Michailowitsch Owtscharow von 1989
 Stephen Kings Es, Fernsehverfilmung des Stephen-King-Romans von 1990
 Es (2017) und Es Kapitel 2, zweiteilige Verfilmung des Stephen-King-Romans

Personen:
 Adri van Es (1913–1994), niederländischer Vizeadmiral und Politiker (ARP)
 Bart van Es (* 1972), niederländisch-britischer Literaturwissenschaftler
 Diane van Es (* 1999), niederländische Langstreckenläuferin
 Hubert van Es (1941–2009), niederländischer Fotojournalist
 Imen Es (* 1999), französische Sängerin
 Jacob van Es (1596–1666), flämischer Maler
 Kika van Es (* 1991), niederländische Fußballspielerin
 Semiha Es (1912–2012), türkische Fotografin
 Willem Albertus van Es (* 1934), niederländischer Archäologe

es steht für:
 ein sumerisches Längenmaß von etwa 60 m
 ein neutrales Personalpronomen der 3. Person Singular, siehe Personalpronomen
 in manchen Fällen kein Personalpronomen, sondern Verwendung als Expletivum
 es-Moll, in der Musik der über Es gebildete Moll-Akkord 
 edition suhrkamp, deutsche Taschenbuchreihe
 .es, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Spanien im Internet 
 spanische Sprache nach ISO 639
 es (Shell), Unix-Shell

Siehe auch:
 ESS, Eß
 Van Es
 S (Begriffsklärung)

Abkürzung